Indie Cindy — пятый студийный альбом американской альтернативной группы Pixies, выпущенный в апреле 2014 года после тринадцатилетнего перерыва в творчестве коллектива. Альбом стал первым релизом группы записанным без бас-гитаристки Ким Дил.

Альбом объединяет в себе все песни группы периода 2013-14 годов, вошедших в три мини-альбома — EP1, EP2, и EP3. В качестве продюсера релиза выступил Гил Нортон, уже работавший с группой при записи Doolittle, Bossanova, и Trompe le Monde.

Альбом также издавался лимитированным тиражом в виниловом формате за 10 дней до официального релиза. К этой версии прилагался сингл «Women of War», также записанный на винил. В Северной Америке альбом был издан 29 апреля 2014 года в формате диджипака, на виниле, посредством цифровой дистрибуции, а также специальным изданием, к которому помимо прилагался диск с концертными записями и 40-страничной книгой.

Список композиций

Участники записи 
 Pixies
 Блэк Фрэнсис — вокал, гитара
 Джоуи Сантьяго — гитара
 Дэвид Ловеринг — ударные, бэк-вокал на «Women of War»
 Паз Леншантин — бас-гитара и бэк-вокал на «Women of War»

Производство
 Динг (Симон «Dingo» Арчер) — бас-гитара
 Джереми Дабс — бэк-вокал
 Гил Нортон — продюсер
 Воган Оливер — оформление

Чарты

Примечания 

Альбомы Pixies
Альбомы альтернативного рока
Альбомы инди-рока
Поп-рок-альбомы